Abbassi ist der Familienname folgender Personen:

 Alireza Abbassi, iranischer Kalligraf und Kalligrafielehrer
 El Hassan el-Abbassi (* 1984), bahrainischer Langstreckenläufer marokkanischer Herkunft
 Fereidun Abbassi (* 1958), iranischer Wissenschaftler und Leiter des nationalen Atomprogramms
 Nader Abbassi (* 1963), ägyptischer Sänger, Fagottist, Dirigent und Komponist
 Suri Abbassi (* 1994), deutsche Schauspielerin, Radioreporterin, Redakteurin, Kultur- und Medienwissenschaftlerin

Abbassi steht für:
 Abbassi (Münze), eine alte persische Silbermünze

Siehe auch:
 Abassi
 Abbasi (Begriffsklärung)